Колумбийская кухня () — набор кулинарных традиций, характерных для Колумбии.

Сформировалась в результате слияния европейской (в основном испанской) кухни с кулинарными обычаями местных индейцев. Также на колумбийскую кухню в некоторой степени повлияли африканские традиции.

Традиции и особенности 
Разнообразие флоры и фауны в Колумбии стало причиной появления столь же разнообразной кухни. В каждом регионе страны используются свои ингредиенты и технологии приготовления. Практически отсутствуют блюда, которые могли бы готовиться по одному же рецепту по всей стране. Так, например, картофельный суп ахиако существует в нескольких региональных вариантах. В равнинных районах традиционно употребляют больше мяса, а в прибрежных — рыбы и морепродуктов.
Наиболее общими продуктами являются кукуруза, рис, картофель, бобовые, говядина, свинина и курица, а также тропические фрукты, например, манго, бананы, папайя и маракуйя. По всей стране распространены арепа — лепёшки из кукурузной муки, которые могут употребляться как сами по себе, так и с различными начинками. Особенно часто их употребляют с колбасой чоризо в качестве быстрого перекуса.
Из холодных напитков распространены соки фруктов и сахарного тростника, а из горячих — шоколад (зачастую с добавлением корицы, гвоздики и ванили) и кофе, как чёрный, так и с молоком.
Одним из местных алкогольных напитков является чича.

Типичные блюда 
 Арепа
 Ахиако
 Кучуко — суп из кукурузы, ячменя или пшеницы и протертых бобов
 Манхар бланко — десерт, который традиционно готовится на Рождество из молока, риса и сахара.
 Санкочо — густой суп.
 Севиче — блюдо из маринованной рыбы или морепродуктов.
 Тостонес — жареные банановые лепёшки или чипсы

Колумбийская кухня
Культура Колумбии